Хлорид мышьяка — неорганическое соединение мышьяка с хлором.

Известны следующие хлориды мышьяка:

 Трихлорид мышьяка AsCl3;
 Пентахлорид мышьяка AsCl5.